

Lieux 

 Muro Lucano, une commune italienne en Basilicate.
 Oliveto Lucano, une commune italienne en Basilicate.
 Oppido Lucano, une commune italienne en Basilicate.
 San Giorgio Lucano, une commune italienne en Basilicate.
 San Severino Lucano, une commune italienne en Basilicate.

Autres 
 Amaro Lucano, un amer italien.
 Calore Lucano, une rivière en Campanie (Italie).
 Domenico Lucano (né en 1958), un homme politique italien.
 Pont Lucano, un pont romain dans le Latium (Italie).